Ла Нативидад има више значења:

 Ла Нативидад (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Нативидад (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нативидад (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Нативидад (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нативидад (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нативидад, Силос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нативидад (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику